Дми́трий Гаври́лов: Гаврилов, Дмитрий Александрович (род. 1986) — казахстанский баскетболист.
 Гаврилов, Дмитрий Анатольевич (род. 1968) — российский писатель-фантаст, представитель современного языческого движения.
 Гаврилов, Дмитрий Валерьевич (род. 1985) — белорусский пловец в ластах.
 Гаврилов, Дмитрий Васильевич (ум. 1854) — русский медик; военврач.
 Гаврилов, Дмитрий Васильевич (1927—2020) — советский и российский историк, заслуженный деятель науки РФ.

Примечания